Wilhelm von Henneberg-Schleusingen ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm II. (Henneberg-Schleusingen) (1415–1444), regierender Gefürsteter Graf von Henneberg-Schleusingen
 Wilhelm III. (Henneberg-Schleusingen) (1434–1480), gefürsteter Graf aus dem Haus Henneberg